X зимние Олимпийские игры — международное спортивное соревнование по зимним видам спорта, которое проходило под эгидой Международного олимпийского комитета в городе Гренобль, Франция с 6 по 18 февраля 1968 года. 

В этих играх приняли участие 1158 спортсменов из 37 стран, из них мужчин — 947, женщин — 211. Это явилось рекордом для зимних игр. Было разыграно 35 комплектов наград в 6 видах спорта. В них впервые приняли участие представители Марокко, а спортсмены ГДР и ФРГ, которые составляли в период с 1956 год по 1964 годах Объединённую команду, выступали самостоятельно.

Выбор города 
На проведения игр в 1968 году претендовало шесть городов. Выбор состоялся в январе 1964 года на сессии МОК в Инсбруке.

Виды спорта 
Основные виды.

В скобках количество разыгрываемых комплектов медалей.

Страны-участницы

Расписание соревнований 
{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;"
|-
|bgcolor=#00cc33| ● ||Церемония открытия|| bgcolor=#3399ff| ● ||Квалификация соревнований || bgcolor=#ffcc00| ● ||Финалы соревнований||bgcolor=#ffdead| ● ||Показательные выступления||bgcolor=#ee3333 | ● ||Церемония закрытия
|-

{| class="wikitable" style="margin:0.6em auto; font-size:100%; line-height:1.25em;"
|-
! colspan=3|Число

!!width=15|4 ВС
!!width=15|5 ПН
!!width=15|6 ВТ
!!width=15|7 СР
!!width=15|8 ЧТ
!!width=15|9 ПТ
!!width=15|10 СБ
!!width=15|11 ВС
!!width=15|12 ПН
!!width=15|13 ВТ
!!width=15|14 СР
!!width=15|15 ЧТ
!!width=15|16 ПТ
!!width=15|17 СБ
!!width=15|18 ВС
! Медали
|-
| colspan=2 |Церемонии
|
|
|
|  bgcolor=#00cc33| ●
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#ee3333 | ● 
|
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Биатлон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
| 2
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Бобслей
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
|
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#ffcc00|1
|
| 2
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Горнолыжный спорт
|
|
|
|
|
|
|  bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#ffcc00|1
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
| 6
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Конькобежный спорт
|
|
|
|
|
|
|   bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
|
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
|
| 8
|- align="center"
| align="left" colspan=2 | Лыжное двоеборье
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|
|
|
| 1
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Лыжные гонки
|
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|   bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
|
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
|
| 7
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Прыжки с трамплина
|
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00|1
| 2
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Санный спорт
|
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
|
| bgcolor=#ffcc00|2
|
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00|1
| 3
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Фигурное катание
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
|
|  bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#3399ff|●
|
| bgcolor=#3399ff|●
|  bgcolor=#ffcc00|1
|
|  bgcolor=#ffcc00|1
|
|
| 3
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Хоккей
|
| bgcolor=#3399ff|●
|
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#ffcc00|1
|
| 1
|- align="center"
| align="left" colspan=3| Медали
| bgcolor=#ffcc00 |
| bgcolor=#ffcc00 |
| bgcolor=#ffcc00 |
| bgcolor=#ffcc00 | 1
| bgcolor=#ffcc00 |
| bgcolor=#ffcc00 | 3
| bgcolor=#ffcc00 | 4
| bgcolor=#ffcc00 | 3
| bgcolor=#ffcc00 | 4
| bgcolor=#ffcc00 | 4
| bgcolor=#ffcc00 | 3
| bgcolor=#ffcc00 | 3
| bgcolor=#ffcc00 | 3
| bgcolor=#ffcc00 | 5
| bgcolor=#ffcc00 | 2
|35
|-
! colspan=3|Число !!width=15|4 !!width=15|5 !!width=15|6 !!width=15|7 !!width=15|8 !!width=15|9 !!width=15|10 !!width=15|11 !!width=15|12 !!width=15|13 !!width=15|14 !!width=15|15 !!width=15|16 !!width=15|17 !!width=15|18 !! Медали

* Для более полного ознакомления с результатами отдельных видов спорта на данной олимпиаде нажмите на названия конкретного вида спорта в данной таблице.

Медальный зачёт

Призёры игр

Игры в филателии

Фильмы

Литература

Ссылки 
 

Зимние Олимпийские игры 1968